Лемхи ():

 Лемхи — один из округов штата Айдахо, США.
 Лемхи — одно из племён северных шошонов.
 Лемхи — река в США.
 Лемхи — перевал в Скалистых горах.
 Лемхи — индейская резервация.